Ротенбург:

 Ротенбург (Вюмме) — місто, районний центр землі Нижня Саксонія, Німеччина.
 Ротенбург (Верхня Лужиця) — місто у землі Саксонія, Німеччина.
 Ротенбург (Заале) — громада у землі Саксонія-Ангальт, Німеччина.
 Ротенбург (Люцерн) — громада у кантоні Люцерн, Швейцарія.

У складних назвах 
 Ротенбург-на-Вюмме () — район у землі Нижня Саксонія, Німеччина.
 Ротенбург-на-Таубер () — місто, районний центр у землі Баварія, Німеччина.
 Ротенбург-на-Фульді () — місто у землі Гессен, Німеччина.

Див. також 
 Ротенберг (значення)